Miejscowości w Polsce:
 Skibniew-Kurcze
 Skibniew-Podawce